Estrella variable de període llarg (del seu nom en anglès Long-Period Variable), estrella variable amb període superior a cent dies
 LPV/r (de l'acrònim de Lopinavir), medicament antiretroviral combinat usat en el tractament del VIH/SIDA
 Vàlvula d'alleujament de pressió (del seu nom en anglès Low-Pressure Valve), vàlvula de seguretat d'una canonada per a evitar una pressió excessiva